«Выхино» — станция Московского метро.
 «Выхино» — железнодорожная платформа в Москве.